Катрин Каниц () — фигуристка из Германии (ГДР), выступавшая в парном разряде. В паре с  Тобиасом Шрётером она — бронзовый призёр чемпионата Европы 1987 и двукратная чемпионка ГДР.

Результаты выступлений

Ссылки 

 Результаты К. Каниц / Т. Шрётер

Википедия:Биографии современников
Фигуристы ГДР